Мейте (, ) — французская фамилия. Известные носители:

 Мейте, Абдулай (род. 1980) — ивуарийский футболист.
 Мейте, Маэ Беренис (род. 1994) — французская фигуристка, выступающая в одиночном разряде.